Lichter der Stadt bezeichnet:
 Lichter der Stadt (Album), Musikalbum der Band Unheilig
 Lichter der Stadt Live, Musikalbum der Band Unheilig
 Lichter der Stadt (Lied), Lied der Band Unheilig
 Lichter der Stadt (Film), deutscher Spielfilm von Malte Wirtz (2020)